Guémené ist der Name mehrerer geografischer Objekte in der Bretagne:

 Guémené-Penfao, eine Gemeinde im Département Loire-Atlantique 
 Guémené-sur-Scorff, eine Gemeinde im Département Morbihan
 Kanton Guémené-Penfao im Département Loire-Atlantique
 Kanton Guémené-sur-Scorff im Département Morbihan

Von Guémené-sur-Scorff abgeleitet bestand im 18. Jahrhundert das Fürstentum Guéméné in den Händen der Rohan

Guémené ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Armand Jules de Rohan-Guémené (1695–1762), Erzbischof von Reims
 Ferdinand Maximilien Mériadec de Rohan-Guéméné (1738–1813), französischer Aristokrat und Geistlicher aus dem Haus Rohan

Siehe auch:
 Rohan-Guémené
 Stammliste der Rohan-Guéméné